

Geografia 
 
 Turin – nome autoctono di Torino
 
 Turin – villaggio della Divisione No. 2, Alberta
 
 Turin – città della contea di Coweta, Georgia
 Turin – città della contea di Monona, Iowa
 Turin – villaggio della contea di Lewis, New York
 Turin – città della contea di Lewis, New York
 Turin – township della contea di Marquette, Michigan
 
 Turín – comune del dipartimento di Ahuachapán

Letteratura 
Personaggi dell'opera letteraria fantasy di Tolkien:
 Túrin Turambar – Uomo della Prima Era nei libri Il Silmarillion, Racconti incompiuti, I figli di Húrin
 Túrin I e Túrin II – Sovrintendenti di Gondor, nella Terza Era

Pagine correlate 
 Torino (disambigua)
 Turini

Altri progetti